Йох () — традиционное национальное блюдо чеченцев, в состав блюда входят бараньи кишки, репчатый лук, курдючное сало, кукурузная мука, чёрный перец, чабрец, соль, чеснок.

Описание 
Для приготовления йоха тщательно промывают жирную баранью или говяжью кишку (оболочку), начинку готовят из рубленого жира, репчатого лука, просеянной кукурузной муки. Все ингредиенты начинки солят и тщательно перемешивают.

Готовую кишку завязывают или зашивают с одного конца, закладывают в неё начинку, закупоривают второй конец кишки и варят в подсоленной воде. В этой же кастрюле варят кукурузные клёцки, с которыми йох подают на стол.

Йох подают с чеченским блюдом жижиг-галнаш, либо лепёшкой, и чесночной подливой.

Этимология

Примечания

Литература 
 Муса Гешаев Кавказская кухня
 Язык, история и культура вайнахов. И. Ю. Алироев

Чеченская кухня